Budapest Honved FC er en fodboldklub hjemmehørende i den ungarske hovedstad Budapest.
Klubben blev stiftet i 1915 som Kispest AC og fik først sit nuværende navn i 1950'erne;
en af klubbens storhedsperioder med blandt andet Ferenc Puskas på holdet. Siden år 2000 har hans rygnummer 10 været afskaffet.
En ny glansperiode kom i 1980'erne og starten af 90'erne med flere mesterskaber.
25. november 2009 var klubben en af 5 europæiske klubber, som UEFA mistænkte for matchfixing.

Klub farver

Trøjer 
 Hjemmebane

Titler 
 Ungarske mesterskaber (14): 1949-50, 1950, 1952, 1954, 1955, 1980, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993 og 2016–17
 Ungarske pokalturnering (7): 1926, 1964, 1985, 1989, 1996, 2007, 2009 og 2019–20

Historiske slutplaceringer

Europæisk deltagelse

Nuværende trup 
Pr. 25. april 2022.

Kendte spillere 
  Ferenc Puskas (1943-1955) – 341 kampe / 352 mål

Noter

Externa länkar 
 Officiell webbplats
 Budapest Honvéd FC på facebook
 Budapest Honvéd FC  på foot.dk arkiv
 Budapest Honvéd FC på Soccerway
 Budapest Honvéd FC på Sofascore

Fodboldklubber i Ungarn
Etableret i 1909
Honved